Воръя — топоним:

 Воръя (приток Тапсуя)
 Воръя (река, впадает в Полушаимское озеро)